Bodhi Linux, een Linuxdistributie gebaseerd op Ubuntu
Bodhi Uitgeverij
 Verlichting (boeddhisme), een idee uit het boeddhisme